Слива домашняя 'Яичная Синяя' — самоплодный, относительно зимостойкий сорт сливы домашней, среднего срока созревания, столового назначения.

Происхождение

Районирование 
На государственном сортоиспытании с 1968 года. Сорт введён в Государственный реестр селекционных достижений с 1986 года по Центральному региону (Смоленская область).

Биологическое описание 
Дерево сильнорослое. Крона овально-раскидистая, или широко-округлая, густота и облиствённость средние, побег тёмно-коричневый, голый, почки по величине средние, слегка отклоненные от побега.

Листовая пластинка обратно-яйцевидная, зелёная, блестящая, толщина средняя, поверхность слегка морщинистая, опушённость сверху и снизу отсутствует, край однозубчатый, длина черешка средняя, желёзки имеются.

Цветки белые. Лепестки цветка не сомкнуты, тычинок 22 шт., рыльце пестика и тычинки находятся на одном уровне, завязь голая, чашечка чашевидной формы, цветоножка по длине средняя и голая. Цветёт и плодоносит на букетных веточках и однолетних побегах.

Плод яйцевидной формы, массой 28 г, основная окраска красная, покровная отсутствует, опушение отсутствует, восковой налет сильный, форма верхушки у основания овальная, брюшной шов развит слабо. Мякоть жёлтая, консистенция тонко-волокнистая, плотность средняя, сочность выше среднего. Сахаристость выше среднего, аромат средний, оценка вкуса 4,2 балла. Химический состав кожицы и мякоти: сухих веществ — 16 % свободных кислот — 2,01 %, сахаров — 14,8 %, аскорбиновой кислоты — 12,06 мг/100 г. Длина плодоножки средняя. Косточка овальная, масса 0,8 г, составляет 2,8 % от массы плода. Косточка хорошо или полу отделяется от мякоти. Отрыв плодоножки сухой. Транспортабельность плодов средняя, назначение сорта столовое.

Сроки цветения 13—20 мая, сроки созревания 17—26 августа.

В культуре 
Скороплодность хорошая. Вступает в плодоношение в 5-летнем возрасте, долговечность растений 25 лет. Сорт самоплодный, урожайность средняя, плодоношение нерезко периодичное (6 неурожаев из 16 лет). Характеризуется относительно высокой зимостойкостью. Повреждение побегов и ветвей зимними морозами слабое, цветковых почек среднее. Засухоустойчивость средняя, поражение болезнями (клястероспориозом) сильное (на 3,5 балла), плодовой гнилью слабое, поражение вредителями (тлей, плодожоркой) сильное на 3—4 балла. Средняя урожайность за последние 16 лет составила 11 кг/дер. Сорт к производству пригоден, к интенсивному садоводству — нет.

Примечания 

Яичная Синяя
Плодоводство в СССР